Hambuch bezeichnet:

 Hambuch, eine Ortsgemeinde im Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz

Hambuch ist der Familienname folgender Personen:

 August Karl Hambuch (1797–1834), deutscher Opernsänger (Tenor) und Violinist
 Vendel Hambuch (1940–2012), ungarndeutscher Autor